Sofía de Baviera (en checo, Žofie Bavorská; en alemán, Sophie von Bayern; 1376 - 26 de septiembre de 1425) fue una reina consorte de Bohemia y la esposa de Wenceslao de Luxemburgo, rey de Bohemia y Rey de Romanos. Fue brevemente regente de Bohemia tras la muerte de Wenceslao.

Familia y primeros años 
Sofía pertenecía a la casa de Wittelsbach y era la hija más joven de Juan II, duque de Baviera, y su esposa Catalina de Gorizia. Los dos hermanos de Sofía fueron Ernesto, duque de Baviera, y Guillermo III, duque de Baviera.

Sus abuelos paternos fueron Esteban II, duque de Baviera y su primera esposa, Isabel de Sicilia, hija de Federico III de Sicilia y Leonor de Anjou. Los abuelos maternos de Sofía fueron el conde Meinardo VI de Gorizia y Catalina de Pfannberg.

Sofía creció al cuidado de su tío, Federico, duque de Baviera en Landshut. A Sofía le gustaba la caza, que era algo que tenía en común con su futuro marido. En 1388 su tío la llevó a Praga, donde él trabajó mediante intrigas políticas, por casarla bien. Decía que la princesa de doce años estaba impresionada por Wenceslado, más aún, el matrimonio era por razones políticas. El padre de Sofía estaba representado en la negociación del matrimonio por su tío el duque Federico.

Reina 
El 2 de mayo de 1389 en Praga, Sofía se casó con Wenceslao, rey de romanos. Wenceslao y Sofía fueron posiblemente casados por el canciller del rey, el obispo Jan. Wenceslao tenía una disputa con el arzobispo de Praga, que amenazó la coronación de Sofía. Sólo un arzobispo podía coronarla reina.

Wenceslao celebró el matrimonio encargando una serie de magníficos manuscritos, entre ellos La Biblia de Wenceslao IV. También hay un manuscrito sobre la fidelidad marital. La relación fue definida como feliz. Sofía no tuvo hijos.

El marido de Sofía no era, ciertamente, un gobernante incompetente, en las crónicas se le describe de manera interesada. A Sofía se la describe con talento para el dinero. En marzo de 1393, su confesor Juan Nepomuceno murió torturado. Se dice que murió rechazando traicionar el secreto de confesión, pero en aquella época también estaba implicado en un conflicto con Jan de Jenštejn. Durante la rebelión y el encarcelamiento de su esposo en 1402–1403, ella vivió en Hradec Králové. La reina Sofía fue, inicialmente, una seguidora de Jan Hus y escuchó sus sermones, y como Wenceslao, le dio protección. Después de que Hus fuera condenado por el papa en 1410, sin embargo, ella le retiró su apoyo. Estaba convencida de que la muerte de Hus, en 1415, llevaría a una rebelión.

Reina viuda y regente 
Wenceslao murió en 1419. Como reina viuda, Sofía buscó refugio con su cuñado, Segismundo de Hungría, cuyas pretensiones al trono de Bohemia ella apoyaba. Durante un período de tiempo, Sofía fue la regente oficial de Bohemia. En octubre de 1419, los líderes bohemios firmaron un tratado con la reina viuda prometiendo proteger la ley y el orden. Ella, sin embargo, pronto perdió autoridsad. Sofía y Segismundo se vieron implicados en la administración de una propiedad de Prešpurk juntos. Hubo rumores de que tenían un lío amoroso. Segismundo señaló que la reina viuda de Bohemia seguramente se casara de nuevo, probablemente con Vladislao II de Polonia.

Sofía murió el 26 de septiembre de 1425.

Linaje
</center>

Referencias
 BAUER J. Podivné konce českých panovnic. Vydání 1. Třebíč : Akcent, 2002.
 ČECHURA, J. Ženy a milenky českých králů. Vydání 1. Praga : Akropolis, 1994.
 ČECHURA, Jaroslav. České země v letech 1378-1437. Lucemburkové na českém trůně II. Praga : Libri, 2000. 438 s. ISBN 80-85983-98-2.
 SPĚVÁČEK, Jiří. Václav IV. 1361-1419. K předpokladům husitské revoluce. Praga: Nakladatelství Svoboda, 1986. 773 s.

Enlaces externos 

Consortes de Borgoña
Reinas consortes de Italia
Reinas consortes de la casa de Wittelsbach
Husitas
Mujeres de la Edad Media en la República Checa
Regentes de Alemania
Reinas consortes de Bohemia del siglo XIV
Reinas consortes de Alemania del siglo XIV
Nacidos en Múnich
Princesas de Baviera del siglo XIV (casa de Wittelsbach)
Princesas de Baviera del siglo XV (casa de Wittelsbach)
Reinas consortes de Bohemia del siglo XV